Chevrolet K5 Blazer – SUV klasy średniej produkowany w latach 1969–1994.
 Chevrolet S-10 Blazer – SUV klasy kompaktowej, a następnie klasy średniej produkowany w latach 1983–2005.
 Chevrolet Blazer – crossover klasy wyższej produkowany od 2018 roku.
 Chevrolet Blazer EV – elektryczny crossover klasy wyższej produkowany od 2023 roku.

Inne 
 Chevrolet Grand Blazer – SUV klasy pełnowymiarowej produkowany na rynek brazylijski w latach 1995–2000.